El término Alfaguara puede referirse:

 a la sierra de la Alfaguara, un sistema montañoso que forma parte de la Sierra de Huétor, provincia de Granada, España;
 a Alfaguara, una editorial española de la compañía Penguin Random House;
 al nombre dado a la ballena azul por antiguos balleneros del Pacífico Sudeste (Chile, Perú, Ecuador).
 Alfaguara : manantial que brota tempestivamente.

Arabismos